«Автовече России „Серебряное кольцо Александра Невского“» (полное наименование проекта) — ежегодная культурно-спортивная просветительская рейд-экспедиция по местам ратных подвигов дружин Александра Невского для привлечения внимания общественности к истории России, подвигу Александра Невского на поприще политики, дипломатии и военного дела.

Основание для проведения мероприятия — распоряжение губернатора Санкт-Петербурга № 282-р от 20.03.2000 г. о ежегодном проведении рейд-экспедиции «Автовече России „Серебряное кольцо Александра Невского“».

В рамках проекта проводится акция «Петербуржцы псковичам в знак уважения псковской истории» в рамках этой акции оказывается помощь приходу церкви Архистратига Михаила с. Кобылье Городище.

1997 год 
28 апреля 1997 года Александр Александрович Селезнёв (автор проекта, кандидат технических наук, действительный член Русского географического общества, кавалер ордена Почёта) едет на о. Залита, что на Псковском озере и получает благословение на организацию будущего автопробега у старца Николая (Гурьянова). О такой высокой поддержке, задумывая «автовече» он и не мечтал.

30 мая 1997 г. в Санкт-Петербурге со стрелки Васильевского острова стартовала первая экспедиция Автовече «Серебряное кольцо Александра Невского». Это ежегодная культурно-спортивная просветительская рейд-экспедиция по Северо-Западу Российской Федерации для привлечения внимания общественности к истории России, подвигу Александра Невского на поприще политики, дипломатии и военного дела.

В рейд-экспедиции принимают участие автолюбители и радиолюбители Санкт-Петербурга (под рководством Александра Зайцева — RX1AW) — все, кто желает соприкоснуться с историей, познакомиться с местами, где жил и свершал свои ратные подвиги молодой новгородский князь Александр Ярославович, прозванный в народе Невским. Во время этих поездок участники автовече помогают в благоустройстве территорий, имеющих отношение к памятникам культурно-исторического наследия, благодаря им, во многих местах на Северо-Западе установлены мемориальные знаки в память о подвигах русских воинов.

Сегодня результатом десятилетней работы проекта вправе считать узнаваемость некогда умирающего села Кобылье городище общественностью и руководством России.

2006 год 
В 2006 году в автопробеге «Автовече России „Серебряное кольцо Александра Невского“» принимает участие лидер группы «Шёпот ливня» Станислав Щербаков. Под впечатлением поездки Станислав пишет несколько песен по мотивам легенд А.Селезнева о «Благоверном князе» Александре Невском.

2007 год 
Ижорским Фондом молодёжных и военно-исторических программ «КАЧУР» в преддверии 765-летия со дня «Ледовой сечи» было составлено и отправлено: письмо Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию Второму; обращение к депутатам Госдумы через депутата 212-го округа С. А. Попова; письмо Президенту РФ В. В. Путину, письмо губернатору Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко.

Летом 2007 готовилась 11-я экспедиция, посвящённая 545 годовщине со дня освящения храма Архангела Михаила в с. Кобылье городище. Был установлен и освящён памятный крест в Кобыльем Городище. Участники экспедиции передали настоятелю храма иеромонаху Никандру 9 из 10 колоколов, отлитые в Тутаеве по заказу Ижорского фонда «КАЧУР» на средства, найденные Андреем Турчаком в Санкт-Петербурге. Самый большой колокол весит 430 кг, большего веса отлить не позволила колокольня храма Архангела Михаила. Надпись на колоколе сверху гласит: БЛАГОВЕСТВУЙ ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ ВЕЛИЮ, ХВАЛИТЕ НЕБЕСА БОЖИЮ СЛАВУ. НЕ В СИЛЕ БОГ — НО В ПРАВДЕ.
Надпись на юбке колокола: В ЛЕТО 2007 ОТЛИТЫ СИИ 10 КОЛОКОЛОВ ДЛЯ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА СЕЛА КОБЫЛЬЕ ГОРОДИЩЕ В ПАМЯТЬ 545-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ЕГО ОСВЯЩЕНИЯ НА ЗАВОДЕ НИКОЛАЯ ШУВАЛОВА В ГРАДЕ РОМАНОВО — БОРИСОГЛЕБСКЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ.
Кроме того на колоколе будут отлиты иконы: Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Св. Страст. Борис и Глеб, Св. Блг. Вел. Кн. Александр Невский.

12 сентября 2007 года командор Автовече Александр Селезнёв и штурман Ирина Селезнёва доставили десятый колокол. Старт экипажа состоялся в присутствии членов Правительства Санкт-Петербурга с пл. Александра Невского.

Самый завершающий этап этой работы — реконструкция звонницы, поднятие колоколов и их подвеска (более 70 лет на храме нет колоколов). Вот эти вопросы и решались в ноябре 2007 в Кобыльем Городище. Реконструкционно-строительные вопросы оказались непростые по причине полного равнодушия к памятнику архитектуры XV века со стороны отдела охраны памятников Псковской области на протяжения многих десятилетий и конечно отсутствия в окрестностях Гдовского района специалистов, способных квалифицированно и качественно выполнить эту работу. Для решения этой задачи Александр Селезнёв обратился к Генеральному директору ОАО «ДСК-5» Фаруку Габдулловичу Ахмадиеву, который в 2004 году уже помогал своими специалистами выполнить аналогичную работу на храме св. Александра Невского в Усть-Ижоре (место Невской битвы).

Хочется много тёплых слов сказать в адрес этого человека, за его отзывчивость и ту теплоту, которую он проявляет к моим проектам, связанным как с историей города Колпино, так и с местами, где свершил свои ратные подвиги князь Александр Ярославич. На его просьбу помочь мне в Кобыльем Городище откликнулся Генеральный директор ООО «Форт-Линк» Денисов Андрей Викторович, который командировал на берег Чудского озера свою лучшую бригаду высококлассных монтажников в составе бригадира Хмелярчука Олега Юрьевича, Чалого Александра Сергеевича и Зайчика Владимира Валерьевича, а заместитель генерального директора Великодный Владимир Иванович укрепил бригаду мастерами штукатурами Базылюком Михаилом Тихоновичем и Фёдоровым Василием Алексеевичем. Пульт для звонаря и балки были изготовлены Юрием Сергеевичем Аксентьевым по благословению настоятеля храма Александра Невского в Усть-Ижоре отца Анатолия (Мороз). Надо сказать, что это всё ребята из Колпино. /А. А. Селезнёв/

Всё необходимое для проведения работ обеспечил Андрей Турчак. В этом составе и была подготовлена звонница к 545 годовщине со дня освящения церкви Архангела Михаила в селе Кобылье Городище Псковской области Гдовского района Самолвовской волости.

13 декабря Архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий освятил 10 колоколов звонницы храма Архангела Михаила в селе Кобылье Городище Гдовского района Псковской области.
Среди гостей на церемонии присутствовали сенатор от Псковского областного Собрания депутатов Андрей Турчак, оказавший финансовую помощь для отливки колоколов и ремонта звонницы, и командор Автовече «Серебряное кольцо Александра Невского» Александр Селезнёв, инициировавший и реализовавший проект.

«Сегодня празднуется память апостола Андрея Первозванного, то есть у нашего главного благотворителя Андрея Турчака день святого. Смотрите, уже два раза освящение переносилось, а сегодня в день святого покровителя Андрея (Турчака) всё состоялось», — сказал настоятель храма о. Никандр.

В 2010 г. автор проекта А. А. Селезнёв направил президенту и правительству России письмо с предложением об изменении статуса государственной награды «Орден Александра Невского». И получил ответ Геральдического совета при Президенте РФ на своё письмо.

Примечания

См. также 
 Ледовое побоище

Ссылки 
 Автовече (сайт проекта)
 Фотодневник Автовече 2003
 « … Решение принято будем воссоздавать в бронзе …» // Репортаж НТВ
 « Бронзовый крест, поклонись подвигу ратному..» // (Гдовская заря, 25 июля 2006 г.)
 Борзов Е. «Проект „Автовече Александра Невского“ на фоне летописного жития Святого Благоверного князя» // документальный фильм, г. Иванов, 2005—2010 гг.

Автоспорт в России
Объекты, названные в честь Александра Невского